Траунштайн () — топоним:

 Траунштайн — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Траунштайн — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Траунштайн — район в Германии, в федеральной земле Бавария.